Jméno a příjmení Jana Kasalová má více nositelů:

 Jana Kasalová (manažerka) (* 1963) – česká novinářka, televizní manažerka, od roku 2014 členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 Jana Kasalová (výtvarnice) (* 1974) – česká výtvarnice